Чинский язык — распространённый в Южной Азии язык сино-тибетской группы;
 Чинский, Чеслав Иосифович — член Верховного Совета Ордена мартинистов.